Алёшиха — топоним в России.

Населённые пункты 
 Алешиха — посёлок в Краснощёковском районе Алтайского края.
 Алёшиха — деревня в Шарьинском районе Костромской области.
 Алёшиха — деревня в Ветлужском районе Нижегородской области.

Реки 
 Алёшиха — река в Пермском крае, приток Гайвы.
 Алёшиха — река в Алтайском крае, приток Кулунды.